Soa kan syfta på:

 Soa Island – förgrening
 Soa flaviterminata – en insektsart
 Okoa, en ort i Kamerun
 SOA – förgrening för akronymen SOA